Жуэнвиль:
 Жуэнвиль (архипелаг) — архипелаг у северо-восточной оконечности Антарктического полуострова, от которого он отделён Антарктическим проливом
 Жуэнвиль (остров) — крупнейший остров одноимённого архипелага